Ferrandino – nome con cui era maggiormente conosciuto Ferdinando II di Napoli
 Ferrandino – cognome italiano
 Giuseppe Ferrandino – scrittore e fumettista italiano
 Giuseppe Ferrandino – politico italiano